ZN sau Zn poate fi:

 Zinc, element chimic cu simbolul Zn
 KwaZulu-Natal, provincie în Africa de Sud, codul ISO 3166-2:ZA

Legături externe 
  „zn” la acronymfinder.com